Teufelsee bezeichnet:
 einen Tagebaurestsee im Wetterauer Braunkohlerevier bei Reichelsheim, siehe Teufelsee (Reichelsheim) 
 einen See bei Röblingen am See, siehe Teufelsee (Röblingen am See)

Siehe auch: Teufelssee